Pelidnoptera är ett släkte av tvåvingar. Pelidnoptera ingår i familjen tusenfotingflugor. 

Pelidnoptera är enda släktet i familjen tusenfotingflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Tusenfotingflugor
Pelidnoptera